

Voci correlate
 Pallanuoto ai Giochi della XV Olimpiade

Collegamenti esterni 
 

Polito, Vincenzo